Christian Death — культовая, андеграундная американская группа, играющая в жанре дэт-рок, образованная в Лос-Анджелесе, Калифорния, в 1979 году. Группа стала наиболее известна по своему альбому Only Theatre of Pain, выпущенному в 1982 году во время зарождения готик-рок-сцены, имея маргинальную репутацию.

История 
Розз Уильямс основал Christian Death в октябре 1979 в возрасте 16 лет, совместно с басистом Джеймсом Макгирти, барабанщиком Джорджем Беланджером и гитаристом Джеем. Название Christian Death — сатирическая игра слов на имени дизайнера Christian Dior. Первое выступление группы перед аудиторией состоялось в Castration Squad. В 1980 и 1981 годах Christian Death выступали на различных шоу с калифорнийскими группами 45 Grave, Social Distortion и Adolescents.

В феврале 1981 года Christian Death взяли перерыв. Розз Уильямс сконцентрировался на побочном проекте Premature Ejaculation, совместно с Роном Эти. Тем же летом в группу пришёл гитарист Рикк Эгню (Adolescents), который заменил Джея. В конце 1981 года был выпущен альбом компиляций Hell Comes to Your House. Трек, который Christian Death назвали «Dogs», вместе с несколькими отдельными композициями, был позже выпущен во Франции как EP Deathwish. Запись Deathwish и участие в сборнике подняло интерес к Christian Death на новый уровень, и Лиза Фанчер (Lisa Fancher) подписала контракт на работу группы с её фирмой Frontier Records. Их дебютный альбом Only Theatre of Pain вышел в марте 1982 года. Рон Эти и Ева Ортиз (Eva Ortiz) участвовали в записи вокала, над дизайном обложки альбома работал сам Розз. Альбом критиковали в прессе, но он был замечен. Комментатор религиозной телевизионной программы о сатанинских воздействиях сломал копию альбома в эфире.

Концерты Christian Death стали более театрализованными. Розз иногда выходил на сцену в подвенечном платье, кощунствовал над распятием Христа, представляя на сцене собственное. Эти и другие действия привели к тому, что религиозные группы устраивали демонстрации протеста перед концертами, сжигали копии альбомов группы и даже добились отмены некоторых концертов. Рикк Эгню и Джордж Беланджер ушли из группы в конце 1982 года, Ева Ортиз, — гитара и бэк-вокал, с Чайной (China), — ударные, заняли их места на концертах. Майкл Монтана (Michael Montana) заменил Еву после первого концерта Christian Death и Pompeii 99.

В это время Розза пригласили на вечеринку по поводу выхода альбома Pompeii 99, где он познакомился с Валором Кандом (Valor Kand) и Дэвидом Глассом (David Glass). Они обсуждали возможные совместные выступления Christian Death и Pompeii 99, но в 1982 году группа Christian Death распалась в связи с массовой неявкой на репетиции из-за внезапно посетившей всех наркотической зависимости. Французский лейбл L’Invitation au Suicide выпустил пластинку Only Theatre of Pain во Франции в 1983 году, и Ян Фэнси (Yann Fancy) хотел, чтобы Christian Death гастролировали в Европе. Розз, не имея в данный момент собственной группы, принял предложение соединиться с Pompeii 99. Он хотел назвать новый коллектив Daucus Karota, в честь имени галлюцинации из книги The Drug Experience, но Вэлору было выгоднее использовать имя Christian Death: Розз — вокал, Валор — гитара, Житан Демон (Gitane Demone) — клавишные и бэк-вокал, Дэвид Гласс — ударные, и Констанс Смит (Constance Smith) — бас-гитара. В этом составе они выступали в Лос-Анджелесе и его округе, в клубах The Roxy и Fenders Ballroom.

В конце 1983 года их пригласили на американское музыкальное шоу «Media Blitz», где они исполнили песни «Cavity» и «Romeo’s Distress» и дали короткое интервью. Своё первое европейское шоу они сыграли в Les Bains Douches в Париже 12 февраля 1984 года и продолжали гастролировать по Европе до июня.

Catastrophe Ballet был записан в это время в студии Rockfield, находящейся в Монмуте, Уэльс. Вместо религиозных тем дебюта, новый альбом был насыщен сюрреализмом и дадаистскими темами, Розз даже посвятил эту работу Андре Бретону (André Breton). Ему нравилось жить во Франции, где родилось много артистических и литературных героев Розза — Rimbaud, Genet, Lautremont, Marcel Duchamp, Rene Magritte и много других. Констанс Смит ушёл из коллектива после завершения альбома и был заменён Дэйвом Робертсом (Dave Roberts).

Осенью 1984 года Christian Death вернулись в Америку для записи альбома Ashes, который вышел в следующем году. Розз, Валор, Житан и Дэвид участвовали в большинстве аранжировок, хотя кооперировали и следующие: Рэнди Уайлд (Randy Wilde) — бас, Эрик Уэстфолл (Eric Westfall) — скрипка и электроаккордеон, Севан Канд (Sevan Kand) — плач, Билл Свэйн (Bill Swain) — труба, Ричард Хурвиц (Richard Hurwitz) — тромбон, и Майкл Андраэс (Michael Andraes). Кристина Фуллер (Kristina Fuller) управляла освещением, фильмами и четырьмя сменами костюмов Розза. За несколько дней до этого, их выступление в голливудском Berwin Entertainment Centre было записано и выпущено под названием The Decomposition of Violets. В этих концертах также участвовали Джефф Уильямс (Jeff Williams) и Барри Галвин (Barry Galvin). Вскоре, перед началом гастролей в Италии, запланированных на июнь 1985 года, Розз решил уйти из группы, так как он не хотел продолжать работу с рутинным стилем рок. Он позвонил Житан, сообщая: «У меня нет больше желания продолжать это… Я ухожу».

Розз официально ушёл из группы в апреле 1985 года, оставив Валора с остальными перед гастролями в Европе. Он попросил Житан не продолжать под именем Christian Death, и Валор согласился переименовать коллектив в Sin and Sacrifice. Через некоторое время, оказалось, что Валор не сдержал своего слова, используя имя Christian Death, к полному негодованию Розза. Розз чувствовал, что Christian Death была только его идеей с самых ранних лет группы, и что это было только его правом прекратить её существование. Житан оставалась верной Валору, хотя разделяла мнение Розза. Несколько лет спустя Валор официально выиграл право на использование имени, так как Розз не принял никаких легальных мер по этому поводу.

Дискография

Альбомы 
 1982: Only Theatre of Pain
 1984: Catastrophe Ballet
 1985: Ashes
 1992: The Iron Mask
 1993: The Path of Sorrows
 1994: The Rage of Angels

EP 
 1981: Deathwish

Синглы 
 1992: Skeleton Kiss
 1992: Spiritual Cramp

Live 
 1981: Live at the Whisky a Go Go
 1982: Los Angeles Anticlub, 13 november (bootleg)
 1984: Catastrophe Ballet Live
 1986: The Decomposition of Violets
 1990: Heavens and Hells
 1993: Iconologia
 1993: Sleepless Nights
 1993: Invocations
 1994: The Doll’s Theatre

Компиляции 
 1993: Mandylion'' (под названием Christ Death в Европе)
 1993: Invocations 1981—1989
 1999: The Best of Christian Death
 2005: Death Club 1981—1993
 2007: Romeo’s Distress
 2007: Six Six Sixth Communion

Совместно с Valor Kand

Альбомы 
 1986: Atrocities
 1987: The Scriptures
 1988: Sex, Drugs and Jesus Christ
 1989: All the Love All the Hate (Part 1 — All the Love)
 1989: All the Love All the Hate (Part 2 — All the Hate)
 1990: Insanus, Ultio, Proditio, Misericordiaque
 1994: Sexy Death God
 1996: Prophecies
 1998: Pornographic Messiah
 2000: Born Again Anti-Christian
 2007: American Inquisition
 2015: The Root of All Evilution

EP 
 1985: The Wind Kissed Pictures
 1995: Amen

Синглы 
 1986: Believers of the Unpure
 1987: Sick of Love
 1988: Church of No Return
 1988: What’s the Verdict
 1989: Zero Sex
 1989: We Fall Like Love / I Hate You

Live 

 1987: Jesus Christ Proudly Presents
 1989: The Heretics Alive
 1995: Amen

Компиляции 
 1990: Past, Present and Forever
 1991: Jesus Points the Bone at You?
 1999: The Bible

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Christian Death
 
 Rozz Williams' Official website
 Rozz Williams' Tribute website

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Группы дэт-рока
Группы готик-рока